Жуматов — фамилия; имеет женскую форму Жуматова.
 Жуматов, Габбас Жуматович (1918—2018) — профессор КНУ, общественный деятель КазССР и Республики Казахстан, один из участников обороны Брестской крепости в годы ВОВ. 
 Жуматов, Галымбек Сагимбаевич (род. 1952) — казахский прозаик, поэт, член Союза писателей Казахстана.
 Жуматов, Хамза Жуматович (1912—1972) — советский и казахстанский вирусолог-эпидемиолог, академик АН Казахской ССР.